Щоденник покоївки — роман французького прозаїка, драматурга та публіциста Октава Мірбо (1900).

Фільми 
 Щоденник покоївки (фільм, 1946) / The Diary of a Chambermaid — фільм Жана Ренуара, США.
 Щоденник покоївки (фільм, 1964) / Le journal d'une femme de chambre — фільм Луїса Бунюеля, Франція — Італія.
 Щоденник покоївки (фільм, 2015) / Journal d'une femme de chambre — фільм Бенуа Жако, Франція-Бельгія.